Жаку — муніципалітет у Франції, у регіоні Лангедок-Руссільйон, департамент Еро.
 Жаку — село у повіті Муреш в Румунії. Входить до складу комуни Албешть.
 Жаку — острів у Східному Тиморі

Див. також 
 Жако (значення)